Hartney est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1958), footballeur australien
 (1888-1947), aviateur canadien
 (1848-1924), homem politique canadien au Manitoba
 (né en 1988), nageur canadien

Toponyme

Hartney, ville de la municipalité rurale de Cameron au Manitoba

Homonymie de patronyme